Bohemians steht für:

Bohemians 1905 Prag – tschechischer Fußballverein
Bohemians Dublin – irischer Fußballverein
FC Bohemians Prag – tschechischer Fußballverein
HC Bohemians Prag – tschechischer Eishockeyverein
Šachový klub Bohemians – tschechischer Schachverein

Siehe auch:
 Bohemian